właściwie: Dżul (ang. Joule) – jednostka SI energii, skrót J,
 James Joule – fizyk angielski
 „Joule” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej